Hoogma ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Hoogma (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Nico-Jan Hoogma (* 1968), niederländischer Fußballspieler